|-
| 108901 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108902 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108903 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108904 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108905 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108906 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108907 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108908 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108909 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108910 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108911 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108912 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108913 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108914 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108915 - || || 7 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108916 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108917 - || || 15 d'agost, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 108918 - || || 13 d'agost, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 108919 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108920 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108921 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108922 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108923 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108924 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108925 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108926 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108927 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108928 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108929 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108930 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108931 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108932 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108933 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108934 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108935 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108936 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108937 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108938 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108939 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108940 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108941 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108942 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108943 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108944 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108945 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108946 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108947 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108948 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108949 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108950 - || || 14 d'agost, 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 108951 - || || 15 d'agost, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108952 - || || 15 d'agost, 2001 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 108953 Pieraerts || || 13 d'agost, 2001 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 108954 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108955 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108956 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108957 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108958 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108959 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108960 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108961 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108962 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108963 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108964 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108965 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108966 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108967 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108968 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108969 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108970 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108971 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108972 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108973 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108974 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108975 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108976 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108977 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108978 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108979 - || || 3 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108980 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108981 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108982 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108983 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108984 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108985 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108986 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108987 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108988 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108989 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108990 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108991 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108992 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108993 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108994 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108995 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108996 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108997 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108998 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108999 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109000 - || || 3 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
8